skalica – forma ukształtowania terenu 
 Skalica – część miasta Frydek-Mistek w Czechach
 Skalica – miasto w zachodniej Słowacji
 Skalica – powiat na Słowacji w kraju trnawskim
 Skalica – skałka w polskich Karkonoszach
 Skalica – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Skalica – szczyt w Ustroniu
 Skalica – wieś w południowo-wschodniej Bułgarii